Kalkberge steht für

Orte
 Kalkberge (Rüdersdorf) ehemalige Gemeinde bei Berlin
Gebiete
 Reichenbacher Kalkberge, Naturschutzgebiet in Hessen
 Kalkberge bei Röhrda und Weißenborn Naturschutzgebiet in Hessen
 Splügener Kalkberge, Supergruppe der Adula-Alpen
Siehe auch:
 Kalkberg